La bataille de Tétouan est une des batailles de la guerre d'Afrique en 1860 ;
 La Bataille de Tétouan est une toile de Maria Fortuny sur ce thème (1862-1864);
 La Bataille de Tétouan est une toile de Salvador Dalí sur ce thème (1962).

Homonymie